Кэрол Энн Альт () — американская модель и актриса.

Биография 
Кэрол Альт, третья из четырёх детей, родилась в Нью-Йорке. Мать — Мюриэл Альт, работала как фотомодель перед её браком с Энтони Альтом, начальником пожарной охраны Нью-Йорка. Она имеет двух сестёр, Кристину, модель, и Карен и брата. Она росла в East Williston, Нью-Йорк и получила образование в школе Wheatley и университете Hofstra.

Первый большой успех Кэрол Альт в модельном бизнесе пришёл в 1980 году, когда она была показана на обложке журнала Harper’s Bazaar, но получила реальную известность в 1982 году, когда её фото поместили на обложке журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue. Кэрол Альт была одной из первых моделей, которые превращают известность в одной области в успех в других областях, таких как актёрство, производство и написание книг.

С 1986 года она была одним из лидеров в разнообразных кинофильмах; главным образом — итальянских, но одна из её новых звёздных ролей была в канадском фильме «Проклятье мёртвого озера» (2004). Её приглашали на озвучивание ролей на телевидение. Кэрол Альт написала книгу «Едим сырое». Она получила 5-е место в опросе «Лучшие 10 моделей всех времён», пропустив вперёд только Кэти Айрлэнд, Кристи Бринкли, Жизель Бюндхен и Синди Кроуфорд.

В сентябре 2013 года стала телеведущей Fox News.

Личная жизнь 
В 1983 году Кэрол Альт вышла замуж за Рона Грешнера, профессионального хоккеиста, игрока команды «Нью-Йорк Рейнджерс». Они развелись в 1996 году. В настоящее время, уже на протяжении 12 лет, она живёт с российским хоккеистом Алексеем Яшиным, который на 13 лет моложе её. Вопреки популярной версии, они не женаты; в интервью ESPN в 2006 году, Яшин отрицал, что он женат на Кэрол Альт и вместо этого сказал, что они находятся в преданных отношениях.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Интервью Кэрол Альт для газеты «Комсомольская правда»

Модели США
Киноактрисы США
Супермодели США
Выпускники университета Хофстра